F6 steht für:
 f6, eine Zigarettenmarke
 F6, die Stufe 6 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 System F6, eine DARPA Programm zur Entwicklung eines Raumfahrzeuges
 BYD F6, eine chinesische Limousine
 Nikon F6, eine professionelle 35-mm-Spiegelreflexkamera
 F6: Twister, Katastrophenfilm aus dem Jahr 2012
 F6 als hexadezimale Zahl, das Äquivalent zur dezimalen Zahl 246
 Funktionstaste 6, auf der Computertastatur 

F-6 steht für:
 Ford F-6, Ford-Nutzfahrzeug der Ford F-Serie der ersten Generation

F6